Деврим Эрбиль (род. 16 сентября 1937, Ушак) — турецкий -абстракционист. Государственный артист Турции (1991).

Биография 
Родился 16 сентября 1937 года в Ушаке в семье Надиде и Решата Эрбилей. В 1940 году они переехали в ил Балыкесир. Там же Деврим получил школьное образование. В 1954-59 годах учился в Университете изящных искусств в Стамбуле.

После этого работал с Бедри Рахми Эюбоглу, Джемалем Толлу и Джеватом Дерели. Приняв участие в ряде коллективных выставок, привлёк внимание своими работами. Благодаря этому получил стипендию от испанского правительства, на которую посетил Испанию, Италию и Францию.

В 1979-82 годах был директором Стамбульского музея живописи и скульптуры.

Преподавал в Университете изящных искусств.

Лауреат ряда премий. В 2004 году в иле Балыкесир был открыт музей Деврима Эрбиля.

Художественный стиль 
Работы Деврима Эрбиля нарисованы в абстрактном стиле. На них, как правило, изображены различные ландшафты, как если бы на них смотрели с высоты. Отличительными особенностями его работ являются большое количество деталей и пренебрежение линейной перспективой.

Примечания 

Художники-абстракционисты Турции
Директора музеев Турции